Krems ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Krems an der Donau, Statutarstadt in Niederösterreich
 Krems in Kärnten, Gemeinde im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

 Krems II, Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

 Krems, deutscher Name von Křemže, Stadt im Okres Český Krumlov, Tschechien

Gemeindeteile:
 Krems I, Ortsteil der Gemeinde Leezen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Krems (Gemeinde Inzersdorf), Ort bei Inzersdorf im Kremstal, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Krems (Gemeinde Voitsberg), Ortsteil der Stadt Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Flüsse:
 Große Krems, Unterlauf auch nur Krems, linker Zufluss der Donau aus dem Waldviertel bei Altenwörth, Markt Kirchberg am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Kleine Krems, rechter Oberlauf der danach auch nur Krems genannten Großen Krems nahe Nöhagen, Gemeinde Weinzierl am Walde, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Krems (Lieser), linker Zufluss der Lieser (zur Drau) bei Kremsbrücke, Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Krems (Traun), rechter Zufluss der Traun bei Ebelsberg, Stadt Linz, Oberösterreich

Krems ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Krems (1760–1813), deutscher Erfinder einer Nähmaschine
 Burkhardt Krems (* 1943), deutscher Rechts- und Verwaltungswissenschaftler
 Erich Krems (1898–1916), deutscher Schüler und Wandervogel
 Eva-Bettina Krems (* 1968), deutsche Kunsthistorikerin
 Gozzo von Krems († um 1291), Stadtrichter und Errichter der Gozzoburg in Krems sowie Landschreiber von Oberösterreich
 Josef F. Krems (* 1954), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Karl Krems (1852–1929), badischer Verwaltungsbeamter
 Karl-Heinz Krems (* 1955), deutscher Politiker (SPD) und Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bezirk Krems-Land
 Kremser
 Kremser Bach, deutscher Name des Křemžský potok, linker Zufluss der Moldau nahe Křemže, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Kremstal